Tatius bzw. Tatios ist der Name folgender Personen:

 Marcus Tatius (~1509–1562), Schweizer Humanist des 16. Jahrhunderts
 Titus Tatius, sagenhafter sabinisch-römischer König